В Соединённых Штатах Америки насчитывается 2 округа с названием Хейл ():

 округ Хейл — в штате Алабама.
 округ Хейл — в штате Техас.